Ваха Артур Вікторович (), (1964) — радянський російський актор театру та кіно.
 Ладислав Ваха (), (1899—1943) — чехословацький гімнаст, олімпійський чемпіон, чемпіон світу.
 Лукаш Ваха (), (1989) — чеський футболіст.
 Пшемислав Ваха (), (1981) — польський бадмінтоніст.